Working Girls –  film del 1931 diretto da Dorothy Arzner
 Le professioniste del peccato (Working Girls) – film del 1986 diretto da Lizzie Borden